Martin Canin ist der Name folgender Personen:

* Martin Canin (Maler) (1927–2000), US-amerikanischer Maler 
 Martin Canin (Musiker) (1930–2019), US-amerikanischer Pianist und Musikpädagoge